Daydé ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Daydé (1847–1924), französischer Ingenieur
 Joël Daydé (* 1947), französischer Blues- und Soulsänger
 Josette Daydé (1923–1995), französische Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch:

 Daydé & Pillé, französisches Ingenieur- und Architekturbüro